Тлярата — топоним:

 Тлярата — село, административный центр Тляратинского района Дагестана
 Тлярата — село в Гумбетовском районе Дагестана.
 Тлярата — река в Гумбетовском районе, левый приток реки Андийское Койсу